Die Hallenhockey-Weltmeisterschaft 2015 war die 4. Auflage der Hockey-Weltmeisterschaften. Sie fand vom 4. bis 8. Februar 2015 in Deutschland statt. Austragungsort war die Arena Leipzig.

Nach 2003 traten erneut 24 Teams in Leipzig an. Titelverteidiger bei den Damen war Deutschland. Titelverteidiger bei den Herren war ebenfalls Deutschland. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren gewannen die Niederlande den Weltmeistertitel.

Teilnehmende Länder

Herren 
  (Gastgeber)

Damen 
  (Gastgeber)

Herren-WM

Gruppenphase

Tabelle Gruppe A

Tabelle Gruppe B

Spielplan Gruppe A

Spielplan Gruppe B

Endrunde

Spiele um Platz 9 bis 12

Viertelfinale

Spiele um Platz 5 bis 8

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Damen-WM

Gruppenphase

Tabelle Gruppe A

Tabelle Gruppe B

Spielplan Gruppe A

Spielplan Gruppe B

Endrunde

Spiele um Platz 9 bis 12

Viertelfinale

Spiele um Platz 5 bis 8

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Übertragung 
Alle Spiele mit deutscher Beteiligung übertrug der MDR live per Internet-Stream.

Weblinks 
 Webseite der Hallenhockey-Weltmeisterschaft 2015
 Offizielle Seite des Damenturniers bei der FIH mit viel Statistiken
 Offizielle Seite des Herrenturniers bei der FIH mit viel Statistiken

Einzelnachweise 

2015
Hockey 2015
Sportveranstaltung in Leipzig
Hockeywettbewerb in Deutschland